NK Spartak Mala Subotica je hrvatski nogometni klub iz Male Subotice. 

Davnih šezdesetih godina prošlog stoljeća rodila se ideja o osnivanju kluba u Maloj Subotici.
Budući da nogometno loptanje nije bilo strano ovdašnjem pučanstvu, 
a pojedini su "sobočki dečki" prvo nogometno igračko iskustvo stjecali 
u klubovima iz okolnih naselja. Realizacija te ideje dogodila se 1964. godine 
i to na inicijativu jedne grupe tih sportskih entuzijasta na čelu sa 
gospodinom Augustom Cirkvenčić, ujedno i prvim predsjednikom kluba. 
Prvo nogometno igralište bilo je "Doleje" kod šume zvane "Gaj". 
Klub je prestao s radom 1969. godine. Četiri godine kasnije (1973.), 
na inicijativu bivših igrača klub je ponovno zaživio i godinu dana kasnije (1974.) 
završeno je igralište "Jagodišće" gdje se još i danas igraju utakmice. 
Prvi veliki uspjeh kluba bio je u sezoni 1982./1983. kada je klub postao prvak I Međimurske lige. 
Godine 1990. klub se plasirao u III Hrvatsku ligu. Dvije godine kasnije (1992.) 
klub bilježi uspjeh plasmanom u finale Međimurskog CUP-a. Od te pa sve do 1996. 
godine klub se uspinjao rangovima natjecanja od početne 4. Hrvatske nogometne lige "Sjever", 
pa do najvišeg ranga u povijesti kluba - 2. Hrvatske nogometne lige, što je bio i vjerojatno 
ostat će najveći uspjeh kluba u povijesti postojanja. U međuvremenu (1996.) klub se još jedanput 
plasirao u finale međimurskog CUP-a, ali niti kao u prethodnom pokušaju, nije ga uspio osvojiti. 
U to je doba NK "Spartak" bio treći klub po kvaliteti u Međimurju. Međutim nedostatna 
financijska sredstva prisilila su klub da godine 1998. istupi iz III HNL Sjever. 
Odlasci igrača u druge sredine doveli su klub pred nezavidnu situaciju i klub je bio pred gašenjem. 
Konsolidacija kluba trajala je do 05.08.1999. 

kada je došlo do promjene članstva izvršnog odbora kluba, koji uz male izmjene, u zadnjih pet godina, organizacijski uspješno vodi klub u 4. Hrvatskoj nogometnoj ligi "Međimurje".
Plodovi rada vidljivi su na natjecateljskom planu, tako da se ekipa seniora, 
na kraju sezone 2003/04, plasirala na visoko 3. mjesto, a rad s mlađim uzrastima, 
rezultirao je osvajanjem prvog mjesta ekipe pionira NK "Spartak PMP" u svojoj skupini. 
2006. godine klub se i po treći put plasirao u završnicu međimurskog CUP-a, ali niti kao u dva prethodna pokušaja, nije ga uspio osvojiti, izgubivši od susjednog kluba NK Dinamo Palovec rezultatom 0:2.

Danas se klub natječe u Prvoj međimurskoj nogometnoj ligi.
Isto tako ne zaostaje i briga o uređenju infrastrukture kluba, 
započeta izgradnjom pomoćnog igrališta i ostalih popratnih sadržaja 
za nesmetane aktivnosti svih aktivnih sudionika, čiji broj prelazi granicu od stotinu.

Vanjske poveznice 

 Stranice kluba 

Spartak